Boja je osjetilni doživljaj kod ljudi.

Boja može značiti i:
 Nalič, boja kao materijal,
 Boja (karte), simbol u igraćim kartama,
 Kolor naboj, pojam u fizici,
 Boja, mjesto u Mađarskoj,

Povezani pojmovi:
 Boja novca (1986), film Martina Scorsesea,
 Boja očiju, pojam iz anatomije,
 Boja purpura, roman Alice Walker,
 Boja purpura (1985),  film Stevena Spielberga,